Жинишке — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жинишке — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Жинишке — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жинишке — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Жинишке — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.